Larry Butler může být:

 Larry Butler (hudební producent), americký hudební producent, skladatel a hudebník
 Larry Butler (šipkař), americký šipkař
 Larry Butler (politik), irský politik